Андрей Глущенко:
  Глущенко, Андрей Иванович — генерал-майор